Laketown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Laketown (Utah), im Rich County
 Laketown (Town), Town(ship) im Polk County, Wisconsin
 Laketown Township (Michigan)
 Laketown Township (Minnesota)